Хосе-Кардель () — город в Мексике, входит в штат Веракрус. Административный центр муниципалитета Ла-Антигуа.

История

Примечания

Ссылки 

Города Веракруса